

Комунар — селище, Великоігнатовський район, Мордовія
 Комунар — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Комунар — селище, Ісетський район, Тюменська область

Комунар — колишня назва села Котляри (Харківська область, Харківський район)
 Комунар — колишня назва селища Курортне (Харківська область, Дергачівський район)
 Комунар — колишня назва селища Новий Коротич (Харківська область, Харківський район)
 Комунар — колишня назва селища Загродське (Хмельницька область, Новоушицький район)